Lukáš Dlouhý e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma hanno perso al primo turno da Martin Damm e Filip Polášek 67–7, 6–3, 6–4.
Bob Bryan e Mike Bryan hanno sconfitto in finale 7–65, 7–64 Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)
  Julian Knowle /  Andy Ram (primo turno)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (semifinale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (terzo turno)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (quarti di finale)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
  Bradley Klahn /  Tim Smyczek
  David Martin /  Donald Young
  Ryan Harrison /  Robert Kendrick
  Robby Ginepri /  Ryan Sweeting
  Andrew Courtney /  Michael Shabaz
  Brian Battistone /  Ryler DeHeart
  Sekou Bangoura /  Nathan Pasha

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2010
ATP World Tour 2010